A 391-es jelzésű regionális autóbusz Veresegyház helyi járata, ami hurokjárati jelleggel a Misszió Eü. Központ – Ivacsok – Hegyek útvonalon közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A busz 2015. augusztus 1-jétől közlekedik részben a korábbi 2158-as busz vonalán. A 2018/19-es menetrendváltáskor útvonala módosult, Ivacsok érintésével közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a 391-es és 392-es busz összevont járata, a 395-ös nincs feltüntetve.

|-
!colspan=3|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|∫||0||Misszió Eü. Központinduló végállomás
|
|-
|colspan=2|∫||1||Fogászati rendelő
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||2||Templom
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||3||Általános iskola
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||4||Benzinkút
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||5||Vasútállomás bejárati út
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||6||Vasútállomás
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||7||Árpád úti idősek otthona
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||8||Nefelejcs utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||9||Fillér utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||10||Szent Jakab utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||11||Dukát utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||12||Fillér utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||13||Nefelejcs utca
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||14||Árpád úti idősek otthona
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||15||Vasútállomás
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||16||Mester utca
|
|-
|colspan=2|0||17||Eötvös utca
|
|-
|colspan=2|1||18||Csokonai utca
|
|-
|colspan=2|2||19||Ráday utca
|
|-
|colspan=2|3||20||Attila utca
|
|-
|colspan=2|4||21||Széchenyi tér óvoda
|
|-
|colspan=2|5||22||Karacs utca
|
|-
|colspan=2|6||23||Cserje utca
|
|-
|colspan=2|7||24||Berkenye utca
|
|-
|colspan=2|8||25||Árnyas óvoda
|
|-
|colspan=2|9||26||Kilátó utca
|
|-
|colspan=2|10||27||Csibaj utca
|
|-
|colspan=2|11||28||Eresztvény utca
|
|-
|colspan=2|12||29||Szőlőfürt utca
|
|-
|colspan=2|13||30||Kertesi utca
|
|-
|colspan=2|14||∫||Benzinkút
|align=left|
|-
|15||∫||∫||Általános iskolavonalközi érkező végállomás
|align=left|
|-
|∫||15||31||Újiskola utcavonalközi érkező végállomás
|align=left|
|-
|colspan=2|16||32|||Templom
|align=left|
|-
|colspan=2|17||33||Fogászati rendelő
|align=left|
|-
|colspan=2|18||34||Gyermekliget utca
|align=left|
|-
|colspan=2|19||35||Misszió Eü. Központérkező végállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Veresegyház autóbuszvonalai